Foce bezeichnet:

 eine Gemeinde auf Korsika, siehe Foce (Korsika) 
 ein Stadtviertel der italienischen Hafenstadt Genua, siehe Foce (Genua)